Серге́й Влади́мирович Гу́сев (род. 31 июля 1975, Нижний Тагил, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта России (2002).

Карьера 
Начинал карьеру в нижнетагильском «Спутнике», затем перешёл в самарский ЦСК ВВС. На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 3-м раунде под общим 69-м номером клубом «Даллас Старз». В НХЛ сыграл 89 матчей за «Даллас» и «Тампу», в 2001 году вернулся в Россию.

С 2001 года в течение трёх сезонов выступал за череповецкую «Северсталь», в составе которой в 2003 году стал серебряным призёром чемпионата России. Играл за сборную России на чемпионатах мира 2002, 2003 и 2005 годов, а также на восьми этапах Еврохоккейтура. На чемпионате мира 2003 года был капитаном сборной.

В 2004 году перешёл в омский «Авангард». В плей-офф сезона 2005/06 получил серьёзную травму, доигрывал сезон на обезболивающих уколах. Стал вместе с командой серебряным призёром чемпионата России. По окончании сезона «Авангард» расторг контракт с игроком.

Следующие пять сезонов Гусев провёл в составе питерского СКА. В сезоне 2011/12 вновь играл за омский «Авангард», в составе которого вновь стал серебряным призёром чемпионата России.

8 августа 2012 года подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». 31 января 2013 года перед закрытием трансферного окна в КХЛ перешёл в «Авангард». 18 июля 2013 года вновь подписал однолетний контракт с «Автомобилистом». По окончании сезона 2013/14 контракт не был продлён, однако 10 ноября 2014 года «Автомобилист» заключил с игроком новый контракт до конца сезона 2014/15. 23 ноября 2015 года «Автомобилист» расторг контракт по обоюдному соглашению с Гусевым.

30 ноября 2015 года подписал контракт до конца сезона с ХК «Авангард» (Омская область).

5 мая 2016 года заключил однолетний контракт с клубом «Югра» из Ханты-Мансийска. 29 сентября 2017 года вошёл в тренерский штаб «Югры», которую возглавил Анатолий Емелин.

Награды и достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2002).
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2005).
 Серебряный призёр чемпионатов России (2003, 2006, 2012).
 Обладатель приза «Золотой шлем» (2003).
 Обладатель кубка европейских чемпионов (2005) в составе «Авангарда».
 Обладатель кубка Шпенглера (2010) в составе СКА.
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1995).
 Лучший новичок сезона в МХЛ (1995).
 Победитель первенства России среди команд высшей лиги (1993, 1994) в составе ЦСК ВВС.

Статистика 
 По состоянию на 13 марта 2014 г.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Гусев — статистика на сайте Глобал Спорт Консалтинг

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Мичиган Кей-Уингз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Югра»
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»